Verboekhoven (tramhalte), tramhalte in Schaarbeek
 Verboekhoven (metrostation), metrostation in Schaarbeek
 Eugène Verboekhovenplein, plein in Schaarbeek
 Barthélemy Verboeckhoven, Belgisch beeldhouwer
 Charles-Louis Verboeckhoven, Belgisch kunstschilder
 Eugène Verboeckhoven, Belgisch kunstschilder
 Marguerite Verboeckhoven, Belgisch kunstschilder